Burgess se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Sandford Burgess
 George H. Burgess
 Warren E. Burgess